Мэ́ри Сью Рэ́дфорд (; ) — канадская кёрлингистка.

Чемпионка мира (), чемпионка Канады ().

Достижения 
 : золото ().
 : золото (), бронза ().
 : золото ().
 : золото (2016), серебро (2015), бронза (2022).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Mary Sue Radford - Curling Canada Stats Archive (статистика выступлений кёрлингиста в чемпионатах и кубках Канады)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу